Ларри Пробст (; род. 1950) — американский бизнесмен, наиболее известный по своей работе в компании Electronic Arts, занимающейся распространением видеоигр; был её генеральным директором в 1991—2007 годах и председателем совета директоров в 2013—2014 годах. Является председателем Олимпийского комитета США.

Биография 
Родился 3 июня 1950 года в семье Лоуренса Пробста (1925—2014) и его жены Рут Галлахер.

После обучения в колледже окончил со степенью бакалавра Делавэрский университет. Сначала работал в компаниях Johnson & Johnson и Clorox, после чего перешел в сферу индустрии компьютерных игр, начав работать с 1982 года в компании по изданию и разработке компьютерных видеоигр — Activision. Два года спустя Пробст перешел в компанию Electronic Arts, став там в 1986 году вице-президентом по продажам. Затем был вице-президентом издательского подразделения и с 1991 по 2007 год — директором (CEO). Журнал Next Generation назвал его одним из «75 самых важных людей в индустрии игр 1995 года». С 18 марта 2013 по 31 декабря 2014 года был председателем совета директоров компании. Является крупнейшим индивидуальным акционером Electronic Arts, владея 

В 2008 году он вошёл в состав Олимпийского комитета США, став его председателем в 2013 году. В сентябре 2013 года был избран в Международный олимпийский комитет на 125-й сессии МОК в Буэнос-Айресе.

Являясь последовательным борцом с допингом в спорте, неоднократно призывал своих коллег по НОК США и мировое сообщество не политизировать данную тему и избегать в её обсуждении риторики холодной войны.

Допинг в спорте — это проблема не какой-то одной страны. Её нельзя решить, если держать под прицелом только одну команду. …Если мы собираемся устранить недостатки существующей антидопинговой системы, мы не вправе обращаться к мировосприятию периода холодной войны: мы против них. Глобальная система сломана и она должна быть исправлена — чем раньше, тем лучше.

Личная жизнь 
Ларри Пробст женат. С женой Нэнси воспитывают двоих сыновей — Скотта и Чипа.

Примечания

Ссылки 
 The International Olympic Committee. IOC Members. Mr. Lawrence F. Probst III 
 Larry Probst Biography 

Родившиеся в США
Члены Международного олимпийского комитета
Выпускники Делавэрского университета
Президенты Олимпийского и паралимпийского комитета США